Die 1. Amateurliga Württemberg 1959/60 war die zehnte Saison der 1. Amateurliga. Es war die letzte Spielzeit der eingleisigen 1. Amateurliga in Württemberg. Ab der Spielzeit 1960/61 teilte der Württembergische Fußball-Verband die Liga in zwei Staffeln Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee, weil man einen zweiten Platz in der Aufstiegsrunde zur II. Division erhalten hat.

Die Amateure des VfB Stuttgart gewannen als Neuling die württembergische Meisterschaft mit vier Punkten Vorsprung vor dem Vorjahresmeister SC Geislingen. Stuttgart und Geislingen qualifizierten sich damit für die Aufstiegsrunde zur II. Division. Stuttgart belegte in der Gruppe 1 den zweiten Platz hinter Aufsteiger TSV Schwaben Augsburg. Geislingen belegte den letzten Platz in Gruppe 2, in der sich Borussia Fulda den Aufstieg sicherte.

Durch die Teilung der Liga in zwei Staffeln ab der Folgesaison gab es in der Spielzeit 1959/60 keine Absteiger.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga Süd

Gruppe 1

Gruppe 2

Weblinks 
 1. Amateurliga Württemberg 1959/60

Fußballsaison 1959/60
1959